Matauschek ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Matauschek (1925–2000), österreichischer Akkordeonspieler und Wienerlied-Sänger
 Thomas Matauschek (* 1961), deutscher Maler und Graphiker

Siehe auch:
 Matuschek
 Matouschek